Джон В. Маккласки () — американский астроном и первооткрыватель астероидов. В период 1998 по 2005 год им было открыто в общей сложности 124 астероида, большинство из которых он обнаружил работая в обсерватории Кингснейк.

Свой первый открытый астероид  он назвал в честь своей жены Стейси Вард Маккласки ().

См. также 
 Марио Юрич
 Зденька Ваврова
 Михал Кочер

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов